Det 18. Forbundsdagsvalg i Tyskland blev afholdt 22. september 2013 og var det 18. forbundsvalg i Tyskland. Største parti blev CDU/CSU-blokken, hvorved denne beholdt sin position som største parti. Forbundskansleren Angela Merkel fik dermed sit bedste valg nogensinde. FDP opnåede for første gang i Forbundsrepublikkens historie ikke repræsentation. Die Linke blev for første gang tredjestørste parti, tæt forfulgt af Bündnis 90/Die Grünen.

Baggrund 

I det foregående valg i 2009 vandt CDU, dets bayerske søsterparti CSU og FDP valget med Angela Merkel som forbundskansler og Guido Westerwelle som viceforbundskansler.

Dato 
Datoen for det tyske valg er styret af Tysklands forfatning og den føderale valglov (Bundeswahlgesetz).

Artikel 39 i forfatningen, påsætter at Forbundsdagen vælges mellem 46 og 48 måneder efter begyndelsen af en valgperiode. Da det 17. valg i Tyskland blev indkaldt den 27. oktober 2009, blev det næste valg planlagt mellem den 27. august og 27. oktober 2013. For at undgå skoleferierne, en dato i slutningen af september er normalt at vælge; dette gjorde den 15. eller 22. September 2013 de mest sandsynlige datoer. Derfor bestemte forbundspræsidenten at valgdagen skulle være den 22. september 2013 efter indstilling fra den føderale regering.

Valgstederne var åbne fra 8:00 til 18:00.

Valgresultat

Hele landet 
{| class="wikitable"
|+ Foreløbig resultat ved forbundsdagsvalget 2013
|- style="background-color:#EEE;"
! colspan="1" rowspan="2" style="min-width:120px" | Parti
! colspan="4" | Førstestemmen (personvalg) 
! colspan="3" | Andenstemmen (parti)
! colspan="2" | Mandater
|- style="background-color:#EEE;"
! Stemmer
! %
! +/−
! Direkte-mandater
! Stemmer
! %
! +/−
! Totalt
! +/−
|-
| CDU
| align="right" | 16.233.642
| align="right" | 37.2
| align="right" | +5.2
| align="right" | 191
| align="right" | 14.921.877
| align="right" | 34,1
| align="right" | +6,9
| align="right" | 255
| align="right" | +61

|-
| SPD
| align="right" | 12.843.458
| align="right" | 29,4
| align="right" | +1,5
| align="right" | 58
| align="right" | 11.252.215
| align="right" | 25,7
| align="right" | +2,7
| align="right" | 193
| align="right" | +46
|-
| DIE LINKE
| align="right" | 3.585.178
| align="right" | 8,2
| align="right" | −2,9
| align="right" | 4
| align="right" | 3.755.699
| align="right" | 8,6
| align="right" | −3,3
| align="right" | 64
| align="right" | −12
|-
| GRÜNE
| align="right" | 3.180.299
| align="right" | 7,3
| align="right" | −1,9
| align="right" | 1
| align="right" | 3.694.057
| align="right" | 8,4
| align="right" | −2,3
| align="right" | 63
| align="right" | −5
|-
| CSU
| align="right" | 3.544.079
| align="right" | 8,1
| align="right" | +0,7
| align="right" | 45
| align="right" | 3.243.569
| align="right" | 7,4
| align="right" | +0,9
| align="right" | 56
| align="right" | +11
|-
| FDP
| align="right" | 1.028.645
| align="right" | 2,4
| align="right" | −7,1
| align="right" | –
| align="right" | 2.083.533
| align="right" | 4,8
| align="right" | −9,8
| align="right" | –
| align="right" | −93
|-
| AfD
| align="right" | 810.915
| align="right" | 1,9
| align="right" | +1,9
| align="right" | –
| align="right" | 2.056.985
| align="right" | 4,7
| align="right" | +4,7
|-
| PIRATEN
| align="right" | 963.623
| align="right" | 2,2
| align="right" | +2,1
| align="right" | –
| align="right" | 959.177
| align="right" | 2,2
| align="right" | +0,2
|-
| NPD
| align="right" | 635.135
| align="right" | 1,5
| align="right" | −0,3
| align="right" | –
| align="right" | 560.828
| align="right" | 1,3
| align="right" | −0,2
|-
| Freie Wähler
| align="right" | 431.640
| align="right" | 1,0
| align="right" | +1,0
| align="right" | –
| align="right" | 423.977
| align="right" | 1,0
| align="right" | +1,0
|-
| Tierschutzpartei
| align="right" | 4.437
| align="right" | 0,0
| align="right" | −0,0
| align="right" | –
| align="right" | 140.366
| align="right" | 0,3
| align="right" | −0,2
|-
| ÖDP
| align="right" | 128.209
| align="right" | 0,3
| align="right" | +0,0
| align="right" | –
| align="right" | 127.088
| align="right" | 0,3
| align="right" | −0,0
|-
| REP
| align="right" | 27.299
| align="right" | 0,1
| align="right" | −0,0
| align="right" | –
| align="right" | 91.193
| align="right" | 0,2
| align="right" | −0,2
|-
| PARTIET
| align="right" | 39.388
| align="right" | 0,1
| align="right" | +0,1
| align="right" | –
| align="right" | 78.674
| align="right" | 0,2
| align="right" | +0,2
|-
| pro Deutschland
| align="right" | 4.815
| align="right" | 0,0
| align="right" | +0,0
| align="right" | –
| align="right" | 73.854
| align="right" | 0,2
| align="right" | +0,2
|-
| BP
| align="right" | 28.430
| align="right" | 0,1
| align="right" | −0,0
| align="right" | –
| align="right" | 57.395
| align="right" | 0,1
| align="right" | +0,0
|-
| Volksabstimmung
| align="right" | 1.748
| align="right" | 0,0
| align="right" | −0,0
| align="right" | –
| align="right" | 28.654
| align="right" | 0,1
| align="right" | +0,0
|-
| MLPD
| align="right" | 12.904
| align="right" | 0,0
| align="right" | −0,0
| align="right" | –
| align="right" | 24.219
| align="right" | 0,1
| align="right" | −0,0
|-
| RENTNER
| align="right" | 920
| align="right" | 0,0
| align="right" | +0,0
| align="right" | –
| align="right" | 25.134
| align="right" | 0,1
| align="right" | −0,1
|-
| PARTEI DER VERNUNFT
| align="right" | 3.861
| align="right" | 0,0
| align="right" | +0,0
| align="right" | –
| align="right" | 24.719
| align="right" | 0,1
| align="right" | +0,1
|-
| PBC
| align="right" | 2.081
| align="right" | 0,0
| align="right" | −0,0
| align="right" | –
| align="right" | 18.542
| align="right" | 0,0
| align="right" | −0,1
|-
| BIG
| align="right" | 2.680
| align="right" | 0,0
| align="right" | +0,0
| align="right" | –
| align="right" | 17.743
| align="right" | 0,0
| align="right" | +0,0
|-
| BüSo
| align="right" | 17.988
| align="right" | 0,0
| align="right" | −0,0
| align="right" | –
| align="right" | 12.814
| align="right" | 0,0
| align="right" | −0,1
|-
| Die Frauen
| align="right" colspan=4 |
| align="right" | 12.148
| align="right" | 0,0
| align="right" | +0,0
|-
| Nichtwähler
| align="right" colspan=4 | 
| align="right" | 11.349
| align="right" | 0,0
| align="right" | +0,0
|-
| Bündnis 21/RRP
| align="right" | 5.324
| align="right" | 0,0
| align="right" | −0,1
| align="right" | –
| align="right" | 8.578
| align="right" | 0,0
| align="right" | −0,2
|-
| Die Violetten
| align="right" | 2.516
| align="right" | 0,0
| align="right" | −0,0
| align="right" | –
| align="right" | 8.211
| align="right" | 0,0
| align="right" | −0,1
|-
| FAMILIE
|  align="right" | 4.478
| align="right" | 0,0
| align="right" | −0,0
| align="right" | –
| align="right" | 7.449
| align="right" | 0,0
| align="right" | −0,3
|-
| PSG
| align="right" colspan=4 | 
| align="right" | 4.564
| align="right" | 0,0
| align="right" | +0,0
|-
| DIE RECHTE
| align="right" colspan=4 |
| align="right" | 2.245
| align="right" | 0,0
| align="right" | +0,0
|-
| DKP
| align="right" | 1.699
| align="right" | 0,0
| align="right" | +0,0
| align="right" | –
|-
| BGD
|  align="right" | 1.431
| align="right" | 0,0
| align="right" | +0,0
| align="right" | –
|-
| B
| align="right" | 624
| align="right" | 0,0
| align="right" | +0,0
| align="right" | –
|-
| NEIN!
| align="right" | 290
| align="right" | 0,0
| align="right" | +0,0
| align="right" | –
|-
| Enkeltkandidater
| align="right" | 77.306
| align="right" | 0,2
| align="right" | −0,2
| align="right" | –
|- style="background-color:#E0E0E0;"
| colspan="11" | 
|- style="background-color:#EEE;"
! colspan="1" style="text-align:left;" | Totalt
! style="text-align:right;" | 43.601.224
! style="text-align:right;" | 100,0
! style="text-align:right;" | 
! style="text-align:right;" | 299
! style="text-align:right;" | 43.702.474
! style="text-align:right;" | 100
! style="text-align:right;" | 
! style="text-align:right;" | 631
! style="text-align:right;" | +9
|}

 Delstaterne 
Tabellen viser afrundede andele af partilisterne fordelt på delstater, med det stærkeste parti i fed skrift. Ved valget stemmer vælgerne både på en person (førstestemme på et kredsmandat) og et parti (andenstemme). Det er partivalget, som afgør styrkeforholdet i Forbundsdagen.

 Mandatfordeling (22. sept. 2013) 

 Ikke i Forbundsdagen: FDP (4,8 %), AfD (4,7 %), Piraten (2,2 %), andre (4,1 %).''

Noter 

Politiske valg i 2013
Politiske valg i Tyskland
Tysklands politik